Division I i ishockey 1973-74 var den 53. sæson af den bedste svenske ishockeyliga. Det var samtidig turneringen om det 50. svenske mesterskab i ishockey for mandlige klubhold. De 16 deltagende klubber var opdelt i to regionale puljer med otte hold i hver, og i hver pulje spillede holdene en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 14 grundspilskampe til hvert hold. De fire bedste hold fra hver pulje gik videre til slutspillet om mesterskabet, SM-serien, der blev afviklet som en tredobbeltturnering alle-mod-alle med 21 spillerunder. De fire lavest placerede hold i hver grundspilspulje spillede videre i Kvalifikationsserien, hvor de otte hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle om at undgå to nedrykningspladser til Division II.

Mesterskabet blev vundet af Leksands IF, som blev svenske mestre for anden sæson i træk og for tredje gang i alt. Klubben endte grundspillet på førstepladsen i Division I Syd efter 14 sejre i 14 kampe, og i SM-serien om mesterskabet opnåede holdet 32 point, hvilket var seks point mere end sølvvinderne Timrå IK. Timrå IK havde kvalificeret sig til SM-serien som nr. 2 i Division I Nord, og holdet vandt SM-medaljer for blot anden gang i dets historie – indtil da havde dets bedste resultat været bronzemedaljerne i sæsonen 1971-72.

Bronzemedaljerne gik til Södertälje SK, som dermed vandt dermed SM-medaljer for 28. gang.

Hold

Grundspil 

Division I var opdelt i to regionale puljer, Nord og Syd, med otte hold i hver. I hver pulje spillede holdene en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvorefter de fire bedste hold gik videre til mesterskabsslutspillet, SM-serien, mens de fire lavest placerede hold i hver pulje spillede videre i Kvalifikationsserien for at undgå nedrykning til Division II.

Division I Nord

Division I Syd

Kvalifikationsserien 

I Kvalifikationsserien spillede de fire nederst placerede hold fra Division I Nord og Division I Syd om at undgå nedrykning til Division II. De otte hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, og de to lavest placerede hold rykkede ned i Division II.

I forhold til den foregående sæson var nedrykningsspillet blevet ændret fra to regionale puljer til en landsdækkende pulje, ligesom at man havde afskaffet, at to af holdene skulle spille kvalifikationskampe mod puljevinderne fra Division II for at beholde deres Division I-status.

SM-serien 

SM-serien var slutspillet om mesterskabet og havde deltagelse af de fire bedst placerede hold i hver af de to regionale Division I-kredse. De otte hold spillede en tredobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 21 spillerunder. De fire hold, der sluttede på første- eller andenpladsen i deres grundspilspulje havde 11 hjemmekampe, mens holdene på tredje- eller fjerdepladsen i grundspilspuljerne måtte nøjes med 10 hjemmekampe.

Dette var en ændring i forhold til den foregående sæson, hvor SM-serien blev afviklet som en dobbeltturnering.

Spillere

Mesterholdet 
Leksands IF's mesterhold bestod af følgende spillere:
 Christer Abrahamsson (3. SM-titel)
 Thommy Abrahamsson (3. SM-titel)
 Per-Arne Alexandersson (1. SM-titel)
 Gunnar Andersson (3. SM-titel)
 Roland Bond (2. SM-titel)
 Per-Olov Brasar (2. SM-titel)
 Åke Danielsson (1. SM-titel)
 Peter Gudmundsson (2. SM-titel)
 Hans Jax (3. SM-titel)
 Per Karlsson (2. SM-titel)
 Dan Labraaten (2. SM-titel)
 Roger Lindqvist (3. SM-titel)
 Ulf Mårtensson (3. SM-titel)
 Nils Olov Olsson (2. SM-titel)
 Lars Stenwall (2. SM-titel)
 Dan Söderström (3. SM-titel)
 Ulf Weinstock (2. SM-titel)
 Mats Åhlberg (3. SM-titel)

Guldpucken 

Leksands IF's målmand Christer Abrahamsson blev kåret som sæsonens bedste spiller og modtog prisen Guldpucken.

All star-hold 

Følgende spillere blev af journalister udvalgt som sæsonens all star-hold.

Kilder 
 Hockeyarchives - Championnat de Suède 1973/74  
 Ishockeytabeller - 1973-74  
 Svenska Ishockeyförbundet - Historik - Nationellt  
 Djurgården Hockey - Historia - 1970-1979  
 Hammarby IF - Historia - 1973/74  
 Frölunda Indians - Vår historia - Alla säsonger  
 Svenskhockey.com - Allsvenskan 1973/74

Noter 

1973-74
1973-74
Ishockey i 1973
Ishockey i 1974